Rozgrywki radzieckiej pierwszej grupy w sezonie 1945 były siódmymi w historii radzieckiej pierwszej ligi . W rozgrywkach wzięło udział dwanaście drużyn, żadna z drużyn nie awansowała z drugiej ligi. Mistrzowski tytuł po raz czwarty wywalczyła drużyna Dinamo Moskwa. Królem strzelców ligi został Wsiewołod Bobrow z CDKA Moskwa, który zdobył 24 goli.

Tabela

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1945 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim
ZSRR w XX wieku
1945 w Europie